El ratpenat cuallarg de llavis arrugats (Chaerephon plicata) és una espècie de ratpenat de la família dels molòssids.

Distribució 
Viu a Bangladesh, el Bhutan, Cambodja, la Xina, les Illes Cocos, l'Índia, Indonèsia, Laos, Malàisia, Birmània, el Nepal, les illes Filipines, Sri Lanka, Tailàndia i el Vietnam.

Subespècies 
 Chaerephon plicata dilatatus
 Chaerephon plicata insularis
 Chaerephon plicata luzonus
 Chaerephon plicata plicatus
 Chaerephon plicata tenuis

Referències 

Chaerephon